Geografie:
Salgado (microregio), een micoregio in de Braziliaanse deelstaat Pará
Salgado (Sergipe), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Sergipe
Salgado de São Félix, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Salgado Filho, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
General Salgado, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat São Paulo

Personen:
Ernesto Salgado, een Filipijns rooms-katholiek geestelijke
Félix Salgado Macedonio, een Mexicaans politicus van de Partij van de Democratische Revolutie
Míchel Salgado, een Spaans voetballer
Plínio Salgado, een Braziliaans fascistisch politicus
Sebastião Salgado, een Braziliaans fotograaf
Francisco Franco (Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco y Bahamonde Salgado Pardo), een Spaans dictator, regent, regeringsleider en generaal
Julia García-Valdecasas (Julia García-Valdecasas Salgado), een Spaans ambtenaar en politica voor de Partido Popular
Ruth Zavaleta (Ruth Zavaleta Salgado), een Mexicaans politica